Semafor har flere betydninger:

 Semafor – et signaleringssystem
 Semafor (datalogi) – et synkroniseringsprimitiv